Grünbaum est un patronyme porté notamment par :

 Adolf Grünbaum (1923-2018), philosophe des sciences et un critique de la psychanalyse, allemand naturalisé américain ;
 Branko Grünbaum (1929-2018), mathématicien israélien ;
 Ernő Grünbaum (1908-1945), peintre, dessinateur, graphiste, lithographe hongrois ;
 Henry Grünbaum (1911-2006), homme politique danois.